Склад збірної Югославії на чемпіонаті світу 1998 

Докладніше...Югославія
Югославія 1998